Фауст Корнелий Сула (Faustus Cornelius Sulla) е име на:

 Фауст Корнелий Сула, проквестор с империум на претор 49 пр.н.е.; син на диктатора Луций Корнелий Сула Феликс
 Фауст Корнелий Сула, суфектконсул 31 г.
 Фауст Корнелий Сула Феликс, консул 52 г.